Safavi ist der Familienname folgender Personen:

 Navvab Safavi (1924–1956), iranischer Gründer der islamistischen Gruppierung Fedajin-e Islam
 Yahya Rahim Safavi (* 1958), iranischer Kommandeur der Revolutionsgarde